Ермінія Аррате (1892—1941) — художниця і перша леді Чилі як дружина президента Карлоса Давіли Еспінози.
 Марина Аррате (* 1957) — чилійська поетеса.
 Маріано Аррате (1892—1963) — іспанський футболіст, що грав на позиції захисника. Виступав, зокрема, за клуб «Реал Сосьєдад», а також національну збірну Іспанії.
 Хорхе Аррате (* 1941) — чилійський юрист, економіст, письменник і політик.

 Аррате — гора в місті Ейбар у країні Басків (Іспанія).

 Субіда Аррате — колишня велогонка на території Іспанії в Країні Басків (1941—1986).
 Хувентуд Депортіва Аррате — колишній іспанський баскетбольний клуб з Країни Басків (1947—2011).
іспанські прізвища